In 2018 werd het 25ste Campeonato Mineiro Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais, waarbij de competitie het derde niveau was van het Campeonato Mineiro. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 4 augustus tot 27 oktober. Coimbra werd kampioen. Vicekampioen Athletic promoveerde ook.

Eindstand

(1): Passos kreeg drie strafpunten. 
(2) Betis kreeg twaalf strafpunten.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro,